Natalia Rodríguez puede referirse a las siguientes mujeres:
 Natalia Rodríguez Arroyo, actriz española.
 Natalia Rodríguez Gallego, cantante española.
 Natalia Cruz (cuyo nombre de nacimiento era Natalia Rodríguez), periodista colombiana.
 Natalia Rodríguez Martínez, atleta española.
 Natalia Menéndez Rodríguez, escritora española.
 Natalia Soledad Rodríguez, modelo y Miss Argentina 2011.